Брент () — река в Лондоне, Великобритания. Длина — 29 км. Брент протекает через лондонское боро Брент и является притоком реки Темза.

История 
Первое сохранившееся упоминание местечка у переправы через Брент — Брентфорд — сохранилось в письме Лондонского епископа от 705 года. Название может восходить к названию племени Бригантов.

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Темзы
Реки Англии